Omar Mendoza (voetballer), Mexicaans voetballer
 Omar Mendoza (wielrenner), Colombiaans wielrenner